Tengeri kígyó, mitikus tengeri állat.
 Leviatán (vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma), Thomas Hobbes 1651-ben megjelent nagy hatású politológiai műve.
 Leviathan, William Parsons óriástávcsöve
 Leviathan (1962) amerikai film
 Leviathan (1986) Horváth Z. Gergely magyar filmje
 Leviathan (1989) amerikai film
 Leviatán (1992) Paul Auster regénye
 Leviathan (2004) a Mastodon együttes albuma
 Leviatán (2009) Scott Westerfeld ifjúsági sci-fi regénye
 Leviatán (2014) orosz film
 8813 Leviathan Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida.